Il singolare del torneo di tennis Calabasas Pro Tennis Championships 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Michael Chang che ha battuto in finale Cecil Mamiit 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Michael Chang (Campione)
 Vince Spadea (quarti di finale)
 Noam Okun (quarti di finale)
 Neville Godwin (secondo turno)

 Cecil Mamiit (finale)
 Kenneth Carlsen (quarti di finale)
 Jeff Morrison (primo turno)
 Axel Pretzsch (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Calabasas Pro Tennis Championships 2002